Perzijsko Carstvo može se odnositi na:

 Starovjekovna carstva:

 Medijsko Carstvo – prvo Iransko Carstvo (8. – 6. stoljeće pr. Kr.)

 Ahemenidsko Perzijsko Carstvo – prvo Perzijsko Carstvo (6. – 4. stoljeće pr. Kr.)

 Partsko Carstvo (3. pr. Kr. – 3. stoljeće)

 Sasanidsko Perzijsko Carstvo – drugo Perzijsko Carstvo (3. – 7. stoljeće)

 Srednjovjekovna carstva:

 Tahiridsko Carstvo (9. stoljeće)

 Bujidsko Carstvo (9. – 10. stoljeće)

 Samanidsko Carstvo (9. – 10. stoljeće)

 Safaridsko Carstvo (9. – 11. stoljeće)

 Gaznavidsko Carstvo (10. – 12. stoljeće)

 Horezmijsko Carstvo (11. – 13. stoljeće)

 Guridsko Carstvo (12. – 13. stoljeće)

 Timuridsko Carstvo (14. – 16. stoljeće)

 Novovjekovna carstva:

 Safavidsko Carstvo (16. – 18. stoljeće)

 Hotakijsko Carstvo (18. stoljeće)

 Afšaridsko Carstvo (18. stoljeće)

 Zandijsko Carstvo (18. stoljeće)

 Kadžarsko Carstvo (18. – 20. stoljeće)

Za ostala iranska povijesna razdoblja vidi članak: Povijest Irana